Running with Scissors – album di "Weird Al" Yankovic del 1999
 Il momento migliore, il momento peggiore (Running with Scissors) – episodio della terza stagione di Sex and the City
 Correndo con le forbici in mano (Running with Scissors) – romanzo autobiografico di Augusten Burroughs del 2002
 Correndo con le forbici in mano (Running with Scissors) – film del 2006 diretto da Ryan Murphy
 Running with Scissors, Inc. – software house statunitense